Caldecote est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Caldecote, village du Buckinghamshire
 Caldecote, village du Cambridgeshire
 Caldecote, village du Hertfordshire
 Caldecote, village du Huntingdonshire
 Caldecote, village du Warwickshire

Homonymie de toponyme